Список вершин с названием Вашингтон:

В США 

Вашингтон
Джордж Вашингтон